Suermondt ist der Familienname folgender Personen:

 Barthold Suermondt (1818–1887), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Edwin Suermondt (1883–1923), deutscher Jurist, Kunsthistoriker und Kunstsammler
 Georg Wilhelm Suermondt (1868–1943), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Henry Suermondt (1846–1930), deutscher Unternehmer und Bankier
 Karlheinz Suermondt (1922–2011), deutscher Manager
 Otto Suermondt (1864–1941), erfolgreicher Herrenreiter des deutschen Galopprennsports
 Robert Suermondt (1844–1919), deutscher Privatbankier und Unternehmer
 William Suermondt (1840–1930), deutscher Industrieller